Die Puch 175 SVS (Schwingarm-Vollnabenbremsen-Sport) war ein von der österreichischen Steyr Daimler Puch AG produziertes Motorrad. Das mit einem Zweitakt-Doppelkolbenmotor ausgestattete Motorrad der Baureihe 175 SVS wurde von 1953 bis 1967 8378-mal produziert.

Der Rahmen ist ein aus Stahlblech gepresster Schalenrahmen mit geschlossenem torsionssteifem Profil. Das Hinterradkotblech, der Akku- und Werkzeugkasten sowie die Stützlager für die Hinterradfederung bilden mit dem Schalenrahmen eine organische Einheit.

Die Lackierung war während der ganzen Bauzeit einheitlich rot.

Neben der weniger oft produzierten schwächeren Schwester 125 SVS mit 8,0 PS gab es noch die häufigere 175 SV mit nur einem Vergaser und 10 PS sowie die Militärversion 175 MCH (Moto-Cross-Heer).

Technische Daten

Produktionszahlen

Siehe auch 
 Puch 125 SVS
 Puch 175 SV
 Puch 250 SGS

Literatur 
 Friedrich F. Ehn: Das große Puch-Buch. Die Puch-Zweiradproduktion von 1890–1987. 8. Auflage. Weishaupt, Gnas 2013, ISBN 978-3-900310-49-3.

Motorradmodell
175 SVS
Motorradmodell mit Pressstahlrahmen